Tlaxcala este un nume de origine nahuatl care se poate referi la 

 Tlaxcalteca, (sau Tlaxcala, Tlaxcalani sau Tlaxcallani), un grup nativ precolumbian de etnicitate Nahua, care ocupau regatul Tlaxcala, aflat pe teritoriul de astăzi al statului mexican Tlaxcala
 Tlaxcala (regat), una din formațiunile statale pre-columbiene, care a devenit un aliat al conchistadorilor spanioli în cucerirea Mexicului
 Tlaxcala (stat Mexic), unul din statele federale ale Mexicului de astăzi
 Tlaxcala (oraș), capitala statului Tlaxcala

Nume proprii